Кларк Дейвид Уи́сслер (; 18 сентября 1870, штат Индиана, США — 25 августа 1947) — американский антрополог. Изучал культуру и психологию.

Член Национальной академии наук США (1929).

Биография 
В 1901 году получил докторскую степень в Колумбийском университете. Под впечатлением работ Франца Боаса начал заниматься антропологией. В 1902—1905 гг. проводил полевые исследования среди черноногих и других племён северной части Великих равнин. В 1902 году получил работу в Американском музее естественной истории, где с 1907 по 1942 был куратором департамента антропологии.

Труды Уисслера 
 «Североамериканские индейцы Равнин»
 «Материальная культура черноногих»
 «Социальная организация и ритуальные церемонии индейцев черноногих»

См. также 
 Франц Боас
 Антропология

Примечания

Ссылки 
 Clark Wissler

Антропологи США
Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Педагогического колледжа Колумбийского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Члены Национальной академии наук США
Президенты Американской антропологической ассоциации
Президенты Американского этнологического общества
Почётные доктора Индианского университета